Klimtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Michailowitsch Klimtschenko (1816–1849), russischer Bildhauer
 Tetjana Klimtschenko (* 1994), ukrainische Radsportlerin